Simblum — рід грибів родини Phallaceae. Назва вперше опублікована 1831 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Simblum відносять 15 офіційно визнаних видів:

Примітки 

Роди грибів
Агарикоміцети
1831 у науці